Condeixa peut désigner :
au Portugal :
Condeixa-a-Nova, municipalité située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Condeixa-a-Nova, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Condeixa-a-Nova ;
Condeixa-a-Velha, autre paroisse civile de la municipalité de Condeixa-a-Nova.